Achour ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Achour (* 1949), marokkanischer Diplomat
 Doria Achour (* 1991), französisch-tunesische Filmdirektorin und Schauspielerin
 Habib Achour (1913–1999), tunesischer Gewerkschafter
 Khaled Achour (* 1955), tunesischer Handballspieler
 Mohamed Achour (* 1980), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Sabine Achour, deutsche Politikwissenschaftlerin
 Yadh Ben Achour (* 1945), tunesischer Rechtswissenschaftler und Politiker